Reach Out může být:

 Reach Out (album, Four Tops) – album skupiny Four Tops (1967)
 Reach Out (album, Hank Mobley) – album hudebníka Hanka Mobleyho (1968)
 Reach Out: Welsh Rock for Refugees (nebo jen Reach Out) – album různých hudebníků (2015)